Ce nom peut faire référence aux œuvres suivantes :
Trio pour cor, violon et piano, Op. 40 (1865–66) de Johannes Brahms
Trio pour violon, cor et piano (1982) de György Ligeti